Паломар — гора в Каліфорнії
 Паломар — одна з відомих обсерваторій світу